Повал:

 Повал — село в Жмеринском районе Винницкой области Украины.
 Повал — архитектурный термин; плавное расширение верхней части сруба непосредственно под кровлей за счёт выпуска наружу венцов.